

Personnes

Patronyme 

 Davide Vacca,  doge de Gênes
 Flaminio Vacca, sculpteur italien de la Renaissance
 Giovanni Vacca, mathématicien
 Luigi Vacca,  peintre italien

Nom de scène 
 Vacca, est un rappeur italien

Toponyme 

 Porta dei Vacca, porte de ville à Gênes (Italie).